Bieg indywidualny mężczyzn rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 14 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 15 kilometrów techniką klasyczną.

Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Dario Cologna. Na pozostałych stopniach podium uplasowali się Szwedzi, kolejno: Johan Olsson oraz Daniel Richardsson.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014